Суперкубок Андорри з футболу 2022 — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 вересня 2022 року між чемпіоном Андорри клубом Інтер (Ескальдес-Енгордань) та володарем кубка Андорри клубом Атлетік Ескальдес.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Андорра
Вересень 2022
2022 в андоррському спорті